Коан:

 Коан — короткое повествование, вопрос, диалог в дзэн-буддизме.
 Коан — нэнго, девиз правления императора Японии с 1278 по 1288 год.
 Коан, Мартин (род. 1967) – аргентинский писатель.